Роган (англ. Rohan) может означать:

 Дом де Роган — один из трёх наиболее значительных баронских родов Бретани.
 
 Роган, Анри де (1579—1638) — первый герцог Роган, возглавлявший французских протестантов (гугенотов) при Людовике XIII.
 Роган, Джо (род. 1967) — американский комик, актёр, мастер боевых искусств, спортивный комментатор и телеведущий.
 Роган, Джон (ок. 1865—1868 — 1905) — американский гражданин, один из 17 известных в истории медицины людей, достигших роста 244 см.
 Роган, Индржих (1919—1978) — чешский дирижёр.
 Роган, Луи де (1735—1803) — князь-епископ страсбургский; с 1772 года посланник в Вене.
 Роган, Мария-Элеонора де (; 1628—1681) — французская настоятельница монастыря и писательница.
 Роган, Мартин (род. 1971) — британский профессиональный боксёр, выступавший в тяжёлой весовой категории.
 Роган, Рене II де (ок. 1550—1586) — видный протестантский полководец времен Религиозных войн во Франции.
 Роган, Шарлотта (род. 1953) — американская писательница, автор романа «Шлюпка».
 Роган, Юджин (род. 1960) — британский историк-арабист и автор книг, профессор.
 Роган-Збогуньский — польский дворянский герб.

См. также 
 Рохан (англ. Rohan)
 Рогань (значения)

Примечания